Blue Steel (1934), filme de faroeste de 1934 estrelado por John Wayne
 Blue Steel (1989), filme de suspense de 1989 estrelado por Jamie Lee Curtis, Ron Silver, Clancy Brown, Elizabeth Peña e Louise Fletcher
 Míssil Blue Steel, míssil nuclear britânico da Guerra Fria

Desambiguação
Desambiguações de artes